Příjmení Sobolev () nosí více významných osobností:

 Alexandr Sobolev (* 1997) – ruský fotbalista
 Arkadij Alexandrovič Sobolev (1903–1964) – sovětský diplomat
 Jelena Sobolevová (* 1982) – ruská atletka, běžkyně
 Sergej Sobolev (1908–1989) – ruský matematik